Union 06 ist der Name folgender deutscher Sportvereine:

 SC Union 06 Berlin, Fußballverein aus Berlin
 SSV Union 06 Hannover, Schwimmsportverein aus Hannover